Dulzura är ett släkte av kräftdjur. Dulzura ingår i familjen Hadziidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Dulzura